Your Woman, une chanson de musique électronique de 1997 du groupe White Town.
 Your Woman, le premier album de Sunshine Anderson sorti en 2001.
 Your Woman, le  album de Bethany Joy Lenz sorti en 2013.